Filtr powietrza (motoryzacja)
 Filtr powietrza (technika)